Жасталап — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жасталап — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Жасталап (быв. Ганюшкинтобе) — село в Курмангазинском районе Атырауской области.